Rosenhöhe bezeichnet

 eine Teilklinik des Klinikums Bielefeld
 den Park Rosenhöhe in Darmstadt
 den ehemaligen Namen des Bahnhofs Darmstadt Ost
 den Stadtteil Offenbach-Rosenhöhe der Stadt Offenbach am Main